Scream — в переводе с английского языка означает крик.

В музыке 
 Скриминг — приём пения
 Scream — американская панк-рок-группа.

Альбомы
 The Scream — альбом британской рок-группы Siouxsie & the Banshees (1978)
 Scream — саундтрек к фильму «Крик» (1996)
 Scream — альбом группы Tokio Hotel (2007)
 Scream — альбом Криса Корнелла (2008)
 Scream — десятый студийный альбом Оззи Осборна (2010)
 Scream — посмертный сборник Майкла Джексона (2017)
 Scream 2 — официальные музыкальные альбомы 1997 года, содержащие музыку из фильма «Крик 2».
 Scream 3 — официальные музыкальные альбомы 2000 года, содержащие музыку из фильма «Крик 3».
 Scream 4 — официальные музыкальные альбомы 2011 года, содержащие музыку из фильма «Крик 4».

Синглы
 «Scream» — сингл Майкла Джексона (1995)
 «Scream» — песня группы The Misfits с альбома Famous Monsters (1999)
 «Scream» — сингл Билли Айдола (2005)
 «Scream» — сингл из второго альбома Тимбалэнда Shock Value (2006)
 «Scream» — сингл группы ICE MC
 «Scream» — песня американского R&B исполнителя Ашера
 «Scream» — сингл 2NE1
 «Scream %26 Shout» — песня американского рэпера will.i.am
 «Scream» — песня российского поп-исполнителя Сергея Лазарева, с которой он представил Россию на «Евровидении-2019»

Премия 
 Scream — премия телеканала Spike TV.
 Scream — 1-я церемония награждения премией за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
 Scream — 2-я церемония награждения премией за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
 Scream — 3-я церемония награждения премией за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
 Scream — 4-я церемония награждения премией за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
 Scream — 5-я церемония награждения премией за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
 Scream — 6-я церемония награждения премией за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

См. также 
 Primal Scream
 Крик (значения)